Фамилија Араухо има више значења:

 Фамилија Араухо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Араухо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику